Castelnau, senyoria de França centrada en la vila de Castelnau, del departament de la Gironda
 Castelnau-de-Médoc, municipi francès al departament de la Gironda (regió d'Aquitània)
 Castèlnau d'Estretasfonts  o Castelnau-d'Estrétefonds , municipi francès del departament de l'Alta Garona
 Castèlnau de Gupie  o Castelnau-sur-Gupie , municipi francès del departament d'Òlt i Garona
 Castèlnau de Montratièr  o Castelnau-Montratier , municipi francès del departament de l'Òlt 
 Castèlnau de Shalòssa  Castelnau-Chalosse , municipi francès del departament de les Landes